

Patronyme 

 Pierre de Ronsard (1524-1585), poète français, membre de la Pléiade ;
 François-Michel Ronsard (1769-1836), ingénieur-constructeur français.

Pseudonyme 
 P. Ronsard ou Pierre de Ronsard, signatures utilisées par Hans Zatzka (1859-1945), peintre autrichien.

Toponyme 

 Pays de Ronsard, pays liés à l’auteur ;
 Maison de Ronsard, un hôtel particulier situé à Tours qui aurait appartenu à la famille de Ronsard.
 Gâtine de Ronsard, forêt liée à l’auteur ;
 Pierre de Ronsard, rose nommée en hommage au poète ;
 Cap Ronsard cap australien qui constitue le point septentrional de l'île Bernier.